Скібі́нський () — польське прізвище. Варіанти: Скиби́нський, Скибі́нський.

Скібінський 
 Скібінський Казімеж Міхал (1786—1858) — польський актор, співак, режисер, директор театру.
 Скібінський Кароль (1849—1922) — польський вчений, ректор Львівського політехнічного інституту, професор, доктор Honoris Causa, інженер-залізничник.

Скибінський 
 Скибінський Рудольф (1886—1966) — український адвокат, громадсько-політичний діяч, доктор права (1925), літератор.

Скибинський 
 Скибинський Григорій Олексійович (? — † 1712) — учитель богослов'я родом з України.
 Скибинський Ярема Антонович (1949—2009) — український диригент, заслужений діяч мистецтв УРСР, народний артист України.

Польські прізвища